Recke steht für:
 Recke, kampferprobter Krieger, Held
 Recke (Westfalen), Gemeinde im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Recke (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Recke zu Steinfurt, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Recke (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Recke von der Horst, Nebenlinie des Adelsgeschlechts Recke
 Recke (Einheit), deutsches Stückmaß

Siehe auch:
 Räcke
 Räke
 Raeke
 Recken